«Кавати» (, , в некоторых русскоязычных источниках «Кавачи») — японский линкор, головной линкор типа «Кавати». Построен на верфи Курэ в префектуре Хиросима, спущен на воду в 1910 году, введен в строй в 1912 году. Назван в честь исторической провинции Кавати (часть территории современной префектуры Осака).

Отличался от однотипного «Сэтцу» по силуэту корпуса: у «Кавати» вертикальный штевень, у «Сэтцу» — атлантический (наклонный).

«Кавати» был частью кораблестроительной программы 1907 года; Япония собиралась построить в общей сумме восемь новых дредноутов на случай конфликта с Россией или США (см. программа «восемь-восемь»). Орудия для носовой и кормовой башни (305 мм/50 калибров) были заказаны у английской фирмы Armstrong Whitworth, а паровые турбины Curtis американского образца были построены в Японии по лицензии.

В Первой мировой войне «Кавати» патрулировал Жёлтое и Южно-Китайское море, вместе с однотипным «Сэтцу» принял участие в осаде Циндао.

Корабль не дослужил до конца войны. 12 июля 1918 года, когда «Кавати» стоял на якоре в заливе Токуяма, в пороховом погребе взорвался кордит. Корабль затонул, погиб 621 человек из 1059, находившихся на борту. Впоследствии был поднят со дна и разобран на металл.

Литература 
 
 

Линейные корабли типа «Кавати»
Кораблекрушения 1918 года
Корабли, затонувшие в результате внутреннего взрыва